Badberg steht für:
 Badberg (Naturschutzgebiet)
 Badberg (Hohenstein-Ernstthal), 
 Badberg (Lengdorf), Bayern
 Turmhügel Badberg

Siehe auch:
 Badberg-Viereck-Rennen
 Badbergen
 Badberger
 Badenberg
 Padberg